Терренс Вон Манн  (; род. 1 июля 1951, Ашленд, Кентукки, США) — американский актёр.

Биография 
Терренс Вон Манн родился в Кентукки. Его родителей звали Чарльз и Хелен, у Терренса два брата — Чарльз Брайан и Тимоти. Поступив после окончания школы в университет Джексонвилла, Терренс бросил учёбу через два года и поступил в художественную школу Северной Каролины, которую закончил с отличием и множеством наград. Там же он открыл для себя театр, впервые появившись в постановке Пола Грина под названием «Пропавшая колония».

Позже он стал директором детского театра в Райли, штат Северная Каролина, попутно играя в пьесах   «Рождественская песня», «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта». Два года подряд Терренс принимал участие в шекспировском фестивале, а потом перебрался в Нью-Йорк, где играл в мюзиклах. Вскоре после этого он прошёл прослушивание на бродвейский мюзикл «Кошки». Оставшуюся часть 1980-х годов Терренс провёл, играя главные роли в таких фильмах, как «Кордебалет» (1985), «Зубастики» (1986) и «Отверженные» (1987). На телевидении актёр известен по сериалам «Досье Дрездена», «Направляющий свет», «Закон и порядок», «Все мои дети», «Гаргульи», «Другой мир», «Эквалайзер».

Личная жизнь 
С 1996 года женат на бродвейской актрисе Шарлотте д'Амбуаз. У пары двое дочерей — Жозефина и Шелби.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Баритоны США
Выпускники Джексонвиллского университета
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Преподаватели Западно-Каролинского университета
Киноактёры США